Танго смерті (оркестр)
 Танго смерті (роман)
 Танго смерті (фільм)